Qaşqaçay – centro abitato del distretto di Daşkəsən, in Azerbaigian
 Qaşqaçay – centro abitato del distretto di Qax, in Azerbaigian